Sesto kan syfta på:

 Sesto (butik) – en finsk detaljhandelskedja

Geografi

Italien 

 Sesto San Giovanni, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 Sesto Fiorentino, kommun, Toscana, Province of Florence, 
 Sesto, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Italienförgreningar